Жакли́н Сью́зен Макке́нзи (; род. 24 октября 1967) — австралийская актриса.

Биография 
Жаклин Сьюзен Маккензи родилась 24-го октября 1967-го года в Сиднее, в Австралии. Жаклин Маккензи окончила престижнейший Национальный институт драматического искусства в Сиднее, в котором в разное время обучались такие звезды, как Мел Гибсон, Джуди Дэвис, Кейт Бланшетт и Джеффри Раш. Дебют Жаклин в кино и в театре состоялся почти одновременно, в 1987-м году. В кино это был фильм «Wordplay (Игра слов)», в театре — постановка Театра Гриффин «Child Dancing (Детский танец)».

Огромный резонанс вызвала её роль в фильме «Бритоголовые (Скины)» (1992), где партнёром Жаклин был актёр Рассел Кроу. После этой картины Жаклин Маккензи стали называть самой многообещающей актрисой Австралии. На протяжении следующих трех лет Жаклин сыграла шесть ролей и завоевала четыре премии австралийских кинокритиков. Сначала, за роли в фильме «This Won’t Hurt a Bit» и в сериале «Stark» она получила две награды «Australian Film Institute Award» в 1993-ем году. Затем, в 1994-м году, Жаклин сыграла две роли в телефильме «The Battlers» и в кинофильме «Traps». А в 1995-м году, за роль в телефильме «Halifax f.p: Lies of the Mind» она получила награду «Best Actress in a Television Drama» и за роль в кинокартине «Angel Baby» Жаклин Маккензи выиграла премию «Best Actress in a Leading Role». В 1999-м году Жаклин снялась в американском фильме «Глубокое синее море» и получила американскую «Green Card» как перспективная персона с неординарными способностями. С тех пор Жаклин Маккензи снималась в американском кино и на телевидении. Самой запоминающейся была её главная роль в телесериале «The 4400», где она снималась с 2004-го по 2007-й год. В 2010 году сыграла небольшую роль в сериале «Гавайи 5.0».

Жаклин является не только прекрасной актрисой, но и неплохой певицей. В 2007-м году она записала около шести песен, которые были использованы в заключительном сезоне сериала «The 4400» в качестве саундтрека.

Личная жизнь 
Маккензи родила дочь в июне 2009 года.

Примечания

Ссылки 
 

Певцы и певицы Австралии
Киноактрисы Австралии
Выпускники Национального института драматического искусства